HES steht als Abkürzung für:
 Hans-Ehrenberg-Schule, ein Gymnasium in Bielefeld
 H.E.S. Hennigsdorfer Elektrostahlwerke GmbH, siehe Stahl- und Walzwerk Hennigsdorf
 HES International, ein Unternehmen der Mineralölverarbeitung und -vermarktung sowie Massengut-Umschlag
 Hermann Ehlers Stiftung, eine politische Stiftung in Schleswig-Holstein

 Haupterdungsschiene, siehe Potentialausgleich#Schutzpotentialausgleich
 Heeres-Einheits-Schutzlüfter, Lüftungs- und Filtersystem für Bunkeranlagen (2. WK, Deutschland)
Informatik:
 Head End System bei Smart Metern das Interface zum Zentralsystem 
 Home Entertainment Suppliers, australische Software-Firma
 Human Engineered Software, US-amerikanische Software-Firma, siehe HesWare
 Hypertext Editing System, eine Hypertext-Technologie von 1967, siehe Chronologie der Hypertext-Technologien

Medizin:
 Hertwig-Epithelscheide
 Hydroxyethylstärke, ein künstlich hergestellter Blutplasmaersatzstoff
 Hypereosinophilie-Syndrom, eine Multisystemerkrankung

Hes ist der Familienname von:
 Richard Hes (1963–2014), tschechischer Choreograph

Siehe auch:
 Haes
 Hees
 Hess

Abkürzung